Le Siège ou la Bataille de Silves  peut faire référence à :

Bataille de Silves (1182)
Siège de Silves (1189)
Siège de Silves (1190)
Siège de Silves (1191)